Марван — многозначное слово.
Арабское имя
Этимология имени связана со словом «кремень».
 Марван I
 Марван II
 Феллайни, Маруан
 Баргути, Марван
 Шамах, Маруан

 Фамилия
 Марван, Ярослав (1901—1974) — чехословацкий актёр.
Топоним
 Марван — муниципалитет в Португалии.
 Марван — крепость в Португалии.

Литература 
  

Арабские имена
Башкирские имена